Samantha Robinson (ur. 1981) – brytyjska aktorka
 Samantha Robinson (ur. 1991) – amerykańska aktorka